Palmillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palmillas (kommun), Tamaulipas, 
Palmillas, Tamaulipas
 Palmillas (delstaten Mexiko), ort, 
 Palmillas, Puebla, ort, San Matías Tlalancaleca, 
 Palmillas, Hidalgo, ort, Huasca de Ocampo,